Фамилия
Кущ (, в переводе на русский — куст) — украинская фамилия.

Известные носители 

 Кущ, Анатолий Васильевич (род. 1945) — украинский скульптор, народный художник Украины.
 
 Кущ, Виктория (более известна как Виктория Кохана, выступает также под псевдонимом Тория Таль; род. 1984) — украинский композитор, поэт, саунд-продюсер.
 Кущ, Марчин (род. 1981) — польский футболист, правый защитник сборной Польши в 2002—2008 годах.
 Кущ, Наталья Петровна (род. 1983) — украинская прыгунья с шестом.
 Кущ, Николай Леонтьевич (1936—1990) — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого медицинского университета имени М. Горького.
 Кущ, Олег Аркадьевич (1938—2002) — советский футболист.
 Кущ, Павел Анатольевич (род. 1988) — украинский единоборец.

Организация 
Кущ — структурная единица украинских «Самооборонных кустовых отделов»  (служили тыловыми органами УПА в период 1942—1946 гг., их инспектировали районные начальники ОУН-Б), каждый «кущ» (то есть «куст») объединял 5-7 сёл.